Christian Simenon – politico belga
 Georges Simenon – scrittore belga
 Tim Simenon, noto come Bomb The Bass – disc-jockey e produttore discografico inglese